Název Liščí potok má více vodních toků:

 Liščí potok (přítok Heringsbachel) – pravostranný přítok potoka Heringsbachel v okrese Děčín a v Německu
 Liščí potok (přítok Jílovského potoka) – pravostranný přítok Jílovského potoka v okrese Děčín
 Liščí potok (přítok Kouby) – levostranný přítok Kouby v okresech Klatovy a Domažlice
 Liščí potok (přítok Odry) – pravostranný přítok Odry v okrese Nový Jičín
 Liščí potok (přítok Stěnavy) – pravostranný přítok Stěnavy v okrese Náchod
 Liščí potok (přítok Tříhranného potoka) – levostranný přítok Tříhranného potoka v okresech Jihlava a Žďár nad Sázavou
 Liščí potok (přítok Vilémovského potoka) – pravostranný přítok Vilémovského potoka v okrese Děčín
 Liščí potok (přítok Zeleného potoka) – pravostranný přítok Zeleného potoka v okrese Trutnov